Venturi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Venturi (1856–1941), italienischer Kunsthistoriker
 Antonio Venturi (1805–1864), italienischer Botaniker
 Denise Venturi (* 1931), US-amerikanische Architektin, siehe Denise Scott Brown
 Dominique Venturi (1923–2008), korsischer Mafioso
 Edgardo Venturi (* 1962), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Franco Venturi (1914–1994), italienischer Historiker, Essayist und Journalist
 Giovanni Battista Venturi (1746–1822), italienischer Physiker
 Ken Venturi (1931–2013), US-amerikanischer Golfspieler
 Lionello Venturi (1885–1961), italienischer Kunstkritiker und -historiker
 Luis Antonio Bittar Venturi, brasilianischer physischer Geograph
 Mirko Venturi (* 1981), italienischer Automobilrennfahrer

 Remo Venturi (* 1927), italienischer Motorradrennfahrer
 Riccardo Venturi (* 1966), italienischer Pressefotograf
 Robert Venturi (1925–2018), US-amerikanischer Architekt
 Robert Venturi (Fußballspieler) (* 1933), französischer Fußballspieler 
 Stefano Venturi del Nibbio, italienischer Komponist
 Venturino Venturi (1918–2002), italienischer Bildhauer und Maler

Siehe auch:

 Venturi Automobiles, monegassischer Automobilhersteller und -zulieferer
 Venturi-Düse, fluiddynamisches Bauteil
 Venturi-Durchflussmessung, Durchflussmesseinrichtung
 Venturi-Effekt, Theorie der Strömungsmechanik
 Venturi Formula E Team,  monegassisches Motorsportteam